Vögelin oder Voegelin ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Salomon Vögelin (1804–1880), Schweizer Philologe 
 Eric Voegelin (1901–1985), deutsch-US-amerikanischer Politologe und Philosoph
 Friedrich Salomon Vögelin (1837–1888), Schweizer liberaler Theologe und Politiker
 Fritz Voegelin (1943–2020), Schweizer Dirigent und Komponist
 Johannes Vögelin (* vor 1500; † 1549), Professor für Mathematik und Astronomie